Archilochos – poeta dell'antica grecia
Archilochos – asteroide